Jon Klemm (né le  à Cranbrook, dans la province de la Colombie-Britannique, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Cranbrook Colts|| KIJHL|| 59|| 20|| 51|| 71|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 68|| 6|| 7|| 13|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Chiefs de Spokane|| LHOu|| 66|| 6|| 34|| 40|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Chiefs de Spokane|| LHOu|| 66|| 3|| 28|| 31|| 100|| 6|| 1|| 1|| 2|| 5
|-
| 1990-1991|| Chiefs de Spokane|| LHOu|| 72|| 7|| 58|| 65|| 65|| 15|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 1991|| Chiefs de Spokane|| Coupe Memorial|| 67|| 4|| 19|| 23|| 44|| 4|| 1|| 4|| 5|| 17
|-
| 1991-1992|| Nordiques de Québec|| LNH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Citadels d'Halifax|| LAH|| 70|| 6|| 13|| 19|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Citadels d'Halifax|| LAH|| 80|| 3|| 20|| 23|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Nordiques de Québec|| LNH|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1993-1994|| Aces de Cornwall|| LAH|| 66|| 4|| 26|| 30|| 78|| 13|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 1994-1995|| Aces de Cornwall|| LAH|| 65|| 6|| 13|| 19|| 84 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1994-1995|| Nordiques de Québec|| LNH|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1995-1996|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 56|| 3|| 12|| 15|| 20|| 15|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1996-1997|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 80|| 9|| 15|| 24|| 37|| 17|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1997-1998|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 67|| 6|| 8|| 14|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 39|| 1|| 2|| 3|| 31|| 19|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 1999-2000|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 73|| 5|| 7|| 12|| 34|| 17|| 2|| 1|| 3|| 9
|-
| 2000-2001|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 78|| 4|| 11|| 15|| 54|| 22|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2001-2002|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 82|| 4|| 16|| 20|| 42|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2002-2003|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 70|| 2|| 14|| 16|| 44|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 19|| 0|| 1|| 1|| 20|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2003-2004|| Stars de Dallas|| LNH|| 58|| 2|| 4|| 6|| 24|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2005-2006|| Stars de Dallas|| LNH|| 76|| 4|| 7|| 11|| 60|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Stars de Dallas|| LNH|| 38|| 1|| 2|| 3|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 22|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2007-2008|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 41|| 0|| 6|| 6|| 38|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2008-2009|| Straubing Tigers|| DEL|| 51|| 4|| 12|| 16|| 93|| -|| -|| -|| -|| -  

| 773 || 42|| 100|| 142|| 436 || 105|| 7|| 7 || 14|| 47

Références 

Naissance en janvier 1970
Naissance à Cranbrook (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Chiefs de Spokane
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché